Brenner är ett efternamn.

Personer med namnet
 Alf Brenner (1895–1948), finländsk genealog och skriftställare
 Arvid Brenner (1907–1975), pseudonym för Helge Heerberger, svensk författare och översättare
 Carl de Brenner (1696–1765), svensk lagman och häradshövding
 Elias Brenner (1647–1717), svensk konstnär
 Ernst Brenner (1856–1911), schweizisk president
 Helmut Brenner (född 1957), österrikisk etnomusikolog
 Henrik Brenner (1669–1732), svensk orientalist
 Isak Brenner (1603–1670), finländsk kyrkoherde
 John Brenner (född 1961), amerikansk kulstötare
 Joseph Chajim Brenner (1881–1921), ryskfödd hebreiskspråkig författare
 Karl-Heinrich Brenner (1895–1954), tysk militär
 Lisa Brenner (född 1974), amerikansk skådespelare
 Magnus Brenner (1843–1930), finländsk botaniker
 Mårten Brenner (1926–2012), finländsk fysiker
 Peter Johansson Brenner (Petrus Johannis Brenner) (1677–1720), finländsk präst och äventyrare
 Richard Brenner, flera personer
 Richard Brenner (Afrikaforskare) (1833–1874), tysk Afrikaforskare
 Richard Brenner (fysiker) (född 1963), finländsk fysiker
 Sophia Elisabet Brenner (1659–1730), svensk författare
 Sydney Brenner (1927–2019), brittisk-sydafrikansk cellbiolog, nobelpristagare
 Thord Brenner (1892–1949), finländsk geolog
 Veronica Brenner (född 1974), kanadensisk freestyleåkare
 Widar Brenner (1887–1932), finländsk botanist

Se även
 Brenner (släkt)